Herres (SBMG), een lied van SBMG in samenwerking met D-Double, MocroManiac en Josylvio uit 2018
 Herres (Sevn Alias), een lied van Sevn Alias uit 2019